Benjamin Bonzi era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Ugo Humbert ha sconfitto Dominic Thiem con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie 

  Hugo Gaston (semifinale)
  Peter Gojowczyk (semifinale)
  Hugo Grenier (secondo turno)
  Ugo Humbert (campione)

  Ryan Peniston (secondo turno) 
  Grégoire Barrère (quarti di finale) 
  Benoît Paire (quarti di finale) 
  Gijs Brouwer (quarti di finale)

Qualificati 

  Filip Bergevi (primo turno)
  Marko Topo (primo turno)
  Max Hans Rehberg (primo turno)

  Maxime Mora (primo turno) 
  Karl Friberg (primo turno) 
  Yannick Mertens (primo turno)

Wildcard 

  Gabriel Debru (secondo turno)
  Clément Chidekh (secondo turno)

  Dominic Thiem (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open de Rennes 2022